Мауке (Mauke) — один из 24 избирательных округов Островов Кука). Включает в себя остров Мауке.

Мапу Таиа (Mapu Taia) из Демократической партии Островов Кука в настоящее время депутат, представляющий этот избирательный округ в парламенте Островов Кука (избран в 2006 году).

Ссылки 
  Конституция Островов Кука

Избирательные округа Островов Кука